Culorile tradiționale din Japonia sunt o colecție de culori utilizate în mod tradițional în arta japoneză, literatură, textile precum kimono și alte arte și meserii japoneze.

Istorie 
Culorile tradiționale ale Japoniei își urmăresc originile istorice către sistemul de capacitate și rang de doisprezece niveluri, care a fost înființat în 603 de prințul Shōtoku și bazat pe cele cinci elemente chineze. În acest sistem, rangul și ierarhia socială au fost afișate și determinate de anumite culori. Culori cunoscute sub numele de kinjiki (, „culorile interzise”) erau rezervate strict hainelor oficialilor guvernamentali de rang înalt; de exemplu, culoarea Ōtan (portocaliu) a fost utilizată ca culoare pentru hainele de kuge și a fost interzisă utilizarea de către orice alt rang inferior. Culorile cunoscute sub numele de yurushiiro (, „culorile permise”) au fost permise pentru utilizare de către oamenii de rând. 

Majoritatea numelor de culori provin din numele plantelor, florilor și animalelor care le purtau sau semănau cu ele. Anumite culori și tehnici de vopsire au fost folosite încă din perioada Asuka, în timp ce altele au fost dezvoltate încă din perioada Meiji, când coloranții sintetici au devenit comuni. 

Datorită istoriei îndelungate de utilizare a acestui sistem de culori, există unele variații de culoare și nume. Multe dintre numele acestor culori provin din cultura chineză, unde sistemul ierarhic de culori este și mai complex.

Culori

Seriile roșii/violete

Seriile roșii

Seriile galbene/roșii 

Cultura Japoniei